Карбон може да се отнася за:

 Карбон – геоложки период.
 Карбон – няколко хора с това име.
 Карбон – материал, използван в техниката.